Die Liste der Spieler der Fußball-Oberliga Nord führt alle Fußballspieler auf, die mindestens einen Einsatz in der erstklassigen Fußball-Oberliga Nord während der Zeit ihres Bestehens (1947 bis 1963) absolviert haben.

 Name: Nennt den Namen des Spielers.
 Geboren: Nennt das Geburtsdatum des Spielers.
 Gestorben: Nennt das Todesdatum des Spielers.
 Einsätze: Nennt die Zahl der Einsätze in der Oberliga Nord.
 Tore: Nennt die Zahl der erzielten Tore in der Oberliga Nord.
 Erstes Spiel: Nennt das Datum, an dem der Spieler sein erstes Spiel in der Oberliga Nord bestritt.
 Letztes Spiel: Nennt das Datum, an dem der Spieler sein letztes Spiel in der Oberliga Nord bestritt.
 Vereine: Nennt den/die Verein(e), bei dem der Spieler Einsätze in der Oberliga Nord absolviert hat.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Liste

Einzelverweise

Siehe auch 
 Liste der Spieler der Fußball-Oberliga Süd
 Liste der Spieler der Fußball-Oberliga Südwest
 Liste der Spieler der Fußball-Oberliga West

Literatur 
 Jens R. Prüß (Hrsg.): Spundflasche mit Flachpasskorken. Die Geschichte der Oberliga Nord 1947 – 1963. Klartext Verlag. Essen 1991. ISBN 3-88474-463-1. S. 228–238.
 Harald Igel (DSFS): Oberliga Nord 1947 – 1963 Band 1: Von den Anfängen bis 1956, hg. vom Deutschen Sportclub für Fußballstatistiken, Lehrte und Sulingen 2022
 Hardy Grüne, Lorenz Knieriem: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Spielerlexikon 1890–1963. Agon Sportverlag. Kassel 2006. ISBN 3-89784-148-7.
 Jens R. Prüß, Hartmut Irle: Tore, Punkte, Spieler. Die komplette HSV-Statistik. Verlag Die Werkstatt. Göttingen 2008. ISBN 978-3-89533-586-0. S. 331–349.
 Deutscher Sportclub für Fußballstatistiken e.V. (DSFS): Fußball in Hamburg 1945–1963. Lehrte 2020.
 Jürgen Bitter: Deutschlands Fußball. Das Lexikon. F. A. Herbig. München 2008. ISBN 978-3-7766-2558-5.
 Christian Jessen: VfB Lübeck. Ein Jahrhundert Fußballgeschichte in der Hansestadt. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2019. ISBN 978-3-7307-0460-8. Darin bes.: „Wer ist wer beim VfB? Das große Personenlexikon“, Seiten 290 ff.
 Horst Bläsig, Alex Leppert: Ein roter Löwe auf der Brust. Die Geschichte von Eintracht Braunschweig. Verlag Die Werkstatt. Göttingen 2010. ISBN 978-3-89533-675-1. Darin bes.: „Eintracht-Spieler-ABC“, Seiten 351 ff.

Weblinks 
 pruess-oberliga.de/fussballerr/ 

Oberliga Nord
Fußball (Deutschland)